Александро-Невское — село (станица) на юге Тарумовского района Дагестана. Ранее — станица Александро-Невская (варианты названия Аневская, Александроневское).

Образует сельское поселение село Александро-Невское как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположена на берегу рукава реки Терек, на границе с Кизлярским районом, в 20 км от районного центра — села Тарумовка.

История 
Станица основана на месте грузинского села Сасаплы (Сасапли). Получила название в честь Святого Благоверного князя Александра Невского.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Тарумовского района
Станицы Терского казачьего войска
Объекты, названные в честь Александра Невского
Муниципальные образования Тарумовского района
Сельские поселения Дагестана